CART World Series 1999 kördes över 20 omgångar och mästare blev Juan Pablo Montoya.



Delsegare

Homestead

Motegi

Long Beach

Nazareth

Rio de Janeiro

Gateway

Milwaukee

Portland

Cleveland

Road America

Toronto

Michigan 500

Detroit

Mid-Ohio

Chicago

Vancouver

Laguna Seca

Houston

Surfers Paradise

Fontana

Slutställning

Resultat 

1999 i Australien
1999 i Brasilien
1999 i Kanada
1999 i USA
Champ Car-säsonger
Motorsportevenemang 1999